Ci sono molti cimiteri chiamati Forest Lawn:

 Forest Lawn Cemetery
 Forest Lawn Cemetery a Cathedral City, contea di Riverside, California, nel 2005 rinominato Palm Springs Mortuary & Mausoleum
 Forest Lawn Cemetery in College Park, contea di Fulton County, Georgia
 Forest Lawn Cemetery in Saginaw, contea di Saginaw, Michigan
 Forest Lawn Cemetery a Buffalo, New York
 Forest Lawn Cemetery a Richmond, Virginia

 Forest Lawn Memorial Gardens
 Forest Lawn Memorial Gardens in Goodlettsville, contea di Davidson County, Tennessee
 Forest Lawn Memorial Gardens a Fort Lauderdale, Florida
 Forest Lawn Memorial Gardens, North a Pompano Beach, Florida
 Forest Lawn Memorial Gardens, South a Plantation, contea di Broward, Florida

 Forest Lawn Memorial Park in Elmira, contea di Chemung, New York
 Forest Lawn Memorial Park a Omaha, Nebraska
 Forest Lawn Memorial-Parks & Mortuaries, una catena di cimiteri della California meridionale
 Forest Lawn Memorial Park a Los Angeles, California
 Forest Lawn Memorial Park a Glendale, contea di Los Angeles, California